MAN kan verwijzen naar:
 MAN SE, een Duitse fabrikant van vrachtauto's, autobussen, dieselmotoren en andere zwaar industriële producten
 Metropolitan area network, type computernetwerk
 Partido MAN, een Antilliaanse politieke partij
 Mongoolse Volkspartij, volgens omzetting van de Mongoolse afkorting naar het westerse schrift
 Manchester Airport (IATA-code: MAN)
 Station Manchester Piccadilly
 Manpower (uitzendbedrijf), de code van de aandelen hiervan op de effectenbeurs van New York